Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Düsseldorf tabellarisch und graphisch wieder.

Einwohnerentwicklung 

Die Einwohnerzahl von Düsseldorf stieg im Mittelalter und der frühen Neuzeit nur langsam. Durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte ging sie immer wieder zurück.
Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert setzte ein starkes Bevölkerungswachstum ein. Lag die Einwohnerzahl der Stadt 1800 bei 12.102 (ohne Außenbürgerschaft), so überschritt diese schon 1882 die Grenze von 100.000, wodurch Düsseldorf zur Großstadt wurde.

Am 1. April 1909 kam es zur Eingliederung der Stadt Gerresheim (14.434 Einwohner 1905) und zahlreicher Gemeinden mit zusammen 63.000 Einwohnern in das Stadtgebiet. Die Bevölkerungszahl stieg zwischen 1905 und 1910 um 105.454 Personen auf 359.000 Einwohner.

Bei der Volkszählung vom 5. Dezember 1917 wurde eine ortsanwesende Gesamtbevölkerung von 390.793 Personen ermittelt. Darunter waren nach Angaben der Volkswirtschaftlichen Abteilung des Kriegsernährungsamtes 14.339 Militärpersonen und 1.684 Kriegsgefangene. Durch die Eingemeindung der Stadt Kaiserswerth und weiterer Gemeinden am 1. August 1929 wuchs die Einwohnerzahl um 36.400 auf 479.000.

Deutlich sichtbar sind die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Im Jahr 1940 fielen die ersten Bomben auf Düsseldorf. Die alliierten Luftangriffe forderten bis 1945 mehr als 5000 Tote unter der Zivilbevölkerung. Etwa die Hälfte der Gebäude wurden zerstört und rund 90 Prozent beschädigt. Insgesamt verlor Düsseldorf durch Evakuierung, Flucht, Deportationen und Luftangriffe rund 57 Prozent seiner Bewohner (306.000 Personen). Die Bevölkerungszahl sank von 541.000 im Mai 1939 auf 235.000 im März 1945.

Danach siedelten sich viele ins ländliche Umland evakuierte Menschen und Flüchtlinge in Düsseldorf an. Auch der Zustrom von Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten verstärkte den raschen Anstieg der Einwohnerzahlen. Im Jahre 1951 hatte die Stadt wieder so viele Einwohner wie vor dem Krieg.

1962 erreichte die Bevölkerungszahl mit 705.391 ihren historischen Höchststand und wurde damit kurzzeitig zur sechsgrößten Stadt Deutschlands. Am 1. Januar 1975 brachte die Eingliederung der Städte Monheim am Rhein und Angermund sowie weiterer Gemeinden einen Einwohnerzuwachs von 56.920 Personen, darunter allein aus Monheim 37.294. Die Einwohnerzahl stieg auf 675.000. Aufgrund des Gesetzes über Gebietsänderungen im Neugliederungsraum Düsseldorf wurde Monheim mit Wirkung vom 1. Juli 1976 wieder ausgegliedert und zur eigenständigen Stadt erklärt.

Ende 2008 stand die Stadt mit 584.217 Einwohnern unter den deutschen Großstädten an achter, innerhalb Nordrhein-Westfalens an vierter Stelle. Damit sank die Einwohnerzahl seit 1962 um 17,2 Prozent (121.174 Personen), sie wird aber in Zukunft wieder anwachsen: Für 2030 prognostiziert der Landesbetrieb Information und Technik NRW für Düsseldorf einen Anstieg auf dann 645.600 Einwohner.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1804 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1970) und des Statistischen Landesamtes (ab 1971). Die Angaben beziehen sich ab 1834 auf die „Zollabrechnungsbevölkerung“, ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1834 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1555 bis 1870 
(jeweiliger Gebietsstand)

° Hinweis: die angeführte Zahl bezieht sich auf die Zahl der Bewohner in der Kernstadt (Gebiet innerhalb der ehemaligen Stadtmauern); für das gesamte Stadtgebiet wurden amtlich für 1816 „21.090“ Bewohner angegeben. Diese Unterteilung in „alte Kernstadt“
und „gesamtes Stadtgebiet“ ist auch mindestens bis Mitte des 19. Jahrhunderts bei den angegebenen Daten zu berücksichtigen. Beispielsweise wurden nach einer weiteren Datenquelle für 1817 die Anzahl der Bewohner in der Kernstadt mit 15.587 und für das gesamte Stadtgebiet mit 22.587 angegeben. Die vergleichbaren Daten für 1841 lauten 24.000 und 32.000.

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1871 bis 1944 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadt Düsseldorf

Von 1945 bis 1989 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quellen: Stadt Düsseldorf (bis 1970), Landesbetrieb Information und Technik NRW (ab 1971)

Ab 1990 
Zur grafischen Darstellung der Entwicklung seit 1990 siehe Abschnitt #Bevölkerungsprognose.

(jeweiliger Gebietsstand)

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

Bevölkerungsprognose 
In ihrer 2009 veröffentlichten Publikation „Wer, wo, wie viele? – Bevölkerung in Deutschland 2025“, in der die Bertelsmann Stiftung Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl für alle Kommunen ab 5000 Einwohner in Deutschland liefert, wird für Düsseldorf ein Anstieg der Bevölkerung zwischen 2006 und 2025 um 1,5 Prozent (8934 Personen) vorausgesagt.

Ein noch stärkeres Wachstum zeichnen die Schätzungen der Stadtverwaltung Düsseldorf von 2007. Für das Jahr 2015 liegt die Prognose des Amtes für Statistik und Wahlen in der Modellrechnung A bei 590.000 Einwohnern und in der Modellrechnung B bei 600.000 Einwohnern. Höhere Wachstumsraten lässt die Bevölkerungsprognose des Landesbetriebes Information und Technik NRW von 2009 erwarten: Danach ist bis 2030 von einem Anstieg der Einwohnerzahl auf 645.600 auszugehen, 64.500 mehr als 2008, dem Basisjahr der Prognose.

Die Einwohnerzahl entwickelte sich in den letzten Jahren um einiges positiver als in den 1990er Jahren, in denen die Bevölkerung um etwa 7000 Einwohner zurückging. Seit 1998 stieg die Bevölkerung kontinuierlich an, bis 2011 um knapp 24.000 Einwohner.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2006–2025 – Prognose für Düsseldorf (Hauptwohnsitze) (Ref 2012–2030):

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2009–2030 – Prognose für Düsseldorf (Hauptwohnsitze)(Ref 2012–2030). In diesem Zeitraum wird von einem Anstieg der Bevölkerung um 26.130 Einwohner oder 4,5 % ausgegangen.

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Bevölkerungsstruktur 

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

Ausländische Bevölkerung 
Die Tabelle zeigt die zehn bevölkerungsstärksten Migrantengruppen in Düsseldorf nach Herkunftsland/Bezugsland 2010.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2010 (Hauptwohnsitze).

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

Stadtbezirke 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2010 (Hauptwohnsitze).

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Düsseldorf

Siehe auch 
 Geschichte der Stadt Düsseldorf
 Liste der Stadtbezirke von Düsseldorf – Eine Liste mit einem Überblick über die Düsseldorfer Stadtbezirke
 Liste der Stadtteile von Düsseldorf – Eine Liste mit einem Überblick über die Düsseldorfer Stadtteile

Literatur 
 Karl Friedrich Wilhelm Dieterici (Hrsg.): Mitteilungen des Statistischen Bureau's in Berlin, 1848–1861
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden. 1890 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland. 1952 ff.
 Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wer, wo, wie viele? – Bevölkerung in Deutschland 2025. Praxiswissen für Kommunen. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009, ISBN 978-3-86793-042-0.

Weblinks 

 Landesbetrieb Information und Technik NRW: Gebiet, Bevölkerung, Haushalte
 Stadt Düsseldorf: Zahlen – Daten – Fakten
 Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser Kommune
 Statistische Monats- und Vierteljahrsberichte / hrsg. durch das Statistische Amt der Stadt Düsseldorf.Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Einzelnachweise 

Geschichte (Düsseldorf)
Dusseldorf
Dusseldorf
Gesellschaft (Nordrhein-Westfalen)